Dit is een lijst van planetoïden 54601-54700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
! colspan="4" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 54601-54700
|-
| (54601) - || 2000 RZ13|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (54602) - || 2000 RB15|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (54603) - || 2000 RF16|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (54604) - || 2000 RG18|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (54605) - || 2000 RP26|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (54606) - || 2000 RA28|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (54607) - || 2000 RX28|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (54608) - || 2000 RH33|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (54609) - || 2000 RN36|| 4 september 2000 || P. G. Comba
|-
| (54610) - || 2000 RG52|| 6 september 2000 || BATTeRS
|-
| (54611) - || 2000 RO63|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (54612) - || 2000 RA68|| 2 september 2000 || LINEAR
|-
| (54613) - || 2000 RD80|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (54614) - || 2000 RL84|| 2 september 2000 || LONEOS
|-
| (54615) - || 2000 RF87|| 2 september 2000 || LONEOS
|-
| (54616) - || 2000 RZ97|| 5 september 2000 || LONEOS
|-
| (54617) - || 2000 RS98|| 5 september 2000 || LONEOS
|-
| (54618) - || 2000 RB102|| 5 september 2000 || LONEOS
|-
| (54619) - || 2000 SS3 || 20 september 2000 || LINEAR
|-
| (54620) - || 2000 ST8 || 23 september 2000 || P. G. Comba
|-
| (54621) - || 2000 SS12|| 20 september 2000 || LINEAR
|-
| (54622) - || 2000 SH31|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (54623) - || 2000 SR34|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (54624) - || 2000 SH45|| 22 september 2000 || LINEAR
|-
| (54625) - || 2000 SC49|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (54626) - || 2000 SJ49|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (54627) - || 2000 SN72|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (54628) - || 2000 SB81|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (54629) - || 2000 SL98|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (54630) - || 2000 SM112|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (54631) - || 2000 SJ115|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (54632) - || 2000 SD130|| 22 september 2000 || LINEAR
|-
| (54633) - || 2000 SL130|| 22 september 2000 || LINEAR
|-
| (54634) - || 2000 SA132|| 22 september 2000 || LINEAR
|-
| (54635) - || 2000 SE132|| 22 september 2000 || LINEAR
|-
| (54636) - || 2000 SX140|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (54637) - || 2000 SL141|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (54638) - || 2000 SC144|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (54639) - || 2000 SR184|| 20 september 2000 || NEAT
|-
| (54640) - || 2000 SK189|| 22 september 2000 || NEAT
|-
| (54641) - || 2000 SA242|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (54642) - || 2000 SH243|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (54643) - || 2000 SP283|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (54644) - || 2000 SN284|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (54645) - || 2000 SR284|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (54646) - || 2000 SS291|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (54647) - || 2000 ST304|| 30 september 2000 || LINEAR
|-
| (54648) - || 2000 SL307|| 30 september 2000 || LINEAR
|-
| (54649) - || 2000 SE310|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (54650) - || 2000 SE315|| 28 september 2000 || LINEAR
|-
| (54651) - || 2000 SF327|| 29 september 2000 || NEAT
|-
| (54652) - || 2000 SZ344|| 20 september 2000 || LINEAR
|-
| (54653) - || 2000 SB350|| 29 september 2000 || LONEOS
|-
| (54654) - || 2000 SW355|| 29 september 2000 || LONEOS
|-
| (54655) - || 2000 SQ362|| 20 september 2000 || LINEAR
|-
| (54656) - || 2000 SX362|| 20 september 2000 || LINEAR
|-
| (54657) - || 2000 SA366|| 23 september 2000 || LONEOS
|-
| (54658) - || 2000 TN39|| 1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (54659) - || 2000 TM51|| 1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (54660) - || 2000 UJ1 || 19 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (54661) - || 2000 UY18|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (54662) - || 2000 UY80|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (54663) - || 2000 UT82|| 30 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (54664) - || 2000 UH107|| 30 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (54665) - || 2000 UL110|| 31 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (54666) - || 2000 WJ6 || 20 november 2000 || Farpoint
|-
| (54667) - || 2000 WJ36|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (54668) - || 2000 WO85|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (54669) - || 2000 WB89|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (54670) - || 2000 WW92|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (54671) - || 2000 WW102|| 26 november 2000 || LINEAR
|-
| (54672) - || 2000 WO180|| 28 november 2000 || NEAT
|-
| (54673) - || 2000 WS189|| 18 november 2000 || LONEOS
|-
| (54674) - || 2000 XN4 || 1 december 2000 || LINEAR
|-
| (54675) - || 2000 XZ25|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (54676) - || 2000 YP12|| 25 december 2000 || J. Nomen
|-
| (54677) - || 2000 YD40|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (54678) - || 2000 YW47|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (54679) - || 2000 YF113|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (54680) - || 2001 AS9 || 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (54681) - || 2001 AE49|| 15 januari 2001 || LINEAR
|-
| (54682) - || 2001 BU8 || 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (54683) - || 2001 CJ20|| 2 februari 2001 || LINEAR
|-
| (54684) - || 2001 CS20|| 3 februari 2001 || LINEAR
|-
| (54685) - || 2001 CT33|| 13 februari 2001 || LINEAR
|-
| (54686) - || 2001 DU8 || 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (54687) - || 2001 DC15|| 17 februari 2001 || Črni Vrh
|-
| (54688) - || 2001 DZ69|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (54689) - || 2001 DH101|| 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (54690) - || 2001 EB || 1 maart 2001 || LINEAR
|-
| (54691) - || 2001 EL6 || 2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (54692) - || 2001 EJ10|| 2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (54693) Garymyers || 2001 FM6|| 19 maart 2001 || D. Healy
|-
| (54694) - || 2001 FJ54|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (54695) - || 2001 FM54|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (54696) - || 2001 FO69|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (54697) - || 2001 FA70|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (54698) - || 2001 FF70|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (54699) - || 2001 FP137|| 21 maart 2001 || LONEOS
|-
| (54700) - || 2001 FE143|| 23 maart 2001 || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten